Gianluca Pegolo – calciatore italiano
Gianluigi Pegolo – politico italiano